geelbruine vlekuil
 hoogveenvlekuil
 randvlekuil
 roodbruine vlekuil
 vierkantvlekuil